Kantor je u srednjem vijeku bio crkveni službenik koji je vodio pjevački zbor; član scholae cantorum, od toga značenja dolazi ono češće u hrvatskoj literaturi - orguljaš i zborovođa u Crkvi.

Slično ili isto značenje postoji u njemačkim Protestantskim crkvama - zborovođa i upravitelj pjevačke škole. Neki od poznatih glazbenika koji su bili kantori su:

 Johann Sebastian Bach
 Georg Philipp Telemann

Izvori 

Glazba